Hjertestarter kan have flere betydninger:

 Hjertestarter (medicinsk udstyr) – AED Automatisk Ekstern Defibrillator der skal bringe hjertets rytme i orden efter et hjertestop
 Hjertestarter (album) – det femte studiealbum af den danske rockgruppe Nephew
 Hjertestarter Tour – en koncertturné af det danske rockband Nephew på baggrund af deres femte studiealbum Hjertestarter
 Hjertestarter 10 x Så Live – det tredje live-album fra den danske rockgruppe Nephew
 Hjertestarter (film) – dansk børnefilm fra 2015 af Tuong Luu